Le cygne d'argent peut désigner notamment :

 le Cygne d'argent, un automate du  conservé au Bowes Museum, dont il constitue la principale attraction;
 en héraldique, un cygne d'argent est un cygne de couleur blanche;
 le Cygne d'argent est aussi un nom d'hôtel ou de restaurant très répandu.

Voir aussi